

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Gilboa – città della Contea di Schoharie, New York
 Gilboa – villaggio della Contea di Putnam, Ohio

Altro
 Nahum Gilboa – artista bulgaro